Wolfgang Birkner (1913-1945), un officier SS allemand ;
 Hans-Joachim Birkner (1921-1944), un as allemand ;
 Cristian Javier Simari Birkner (1980-), un skieur alpin argentin ;
 Macarena Simari Birkner (1984-), skieuse alpine argentine sœur du précédent ;
María Belén Simari Birkner (1982-), skieuse alpine argentine, sœur de la précédente.